Бе́дфорд А́льфред Джордж Дже́ззард (; 19 октября 1927 — 21 мая 2005) — английский футболист, нападающий. Наиболее известен по выступлениям за «Фулхэм» в конце 1940-х и 1950-е годы, а также как главный тренер этого же клуба в 1958—1964 годах.

Футбольная карьера 
Начало карьеры Бедфорда выпало на военный период. Подростком выступал за «Кроксли Бойс». С 1944 по 1945 годы играл за «Уотфорд», проведя за команду 3 матча в Кубке Англии. После окончания войны перешёл в лондонский «Фулхэм», где и провёл остаток своей профессиональной карьеры. В сезоне 1953/54 забил за клуб 38 голов в чемпионате (клубный послевоенный рекорд). В 1954—1955 годах привлекался в основную и резервную национальные сборные. Всего сыграл за «Фулхэм» 306 матчей и забил 154 гола с 1948 по 1957 годы. Также в период выступлений за «Фулхэм» вызывался в сборную Лондона для участия в Кубке ярмарок.

После завершения карьеры игрока был главным тренером «Фулхэма» с 1958 по 1964 годы. В этот период «дачники» смогли вернуться в Первый дивизион.

После завершения тренерской карьеры управлял пабом.

Умер 21 мая 2005 года.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Фулхэма» 
 Некролог в газете The Telegraph 
 Статистика выступлений за сборную 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Уотфорд»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки второй сборной Англии по футболу
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Фулхэм»